Штеген:

Персоналии 
 Штеген, Марк-Андре тер (род. 1992) — немецкий футболист, вратарь, выступающий за испанскую «Барселону».

Топоним 
 Штеген — коммуна в Австрии.
 Штеген — коммуна в Германии.